«Золотое кольцо» — российский фильм 2020 года режиссёра Шоты Гамисонии.

Сюжет 
У трёх семейных пар, которые давно дружат, есть традиция — каждое лето путешествовать вместе, но на этот раз они решают поехать не за границу, а совершить на автомобилях тур по Золотому кольцу России. Поездка становится приключением и в каком-то смысле испытанием. А всё потому, что каждая из семей несчастлива по-своему. Одни на грани развода. Вторые потеряли романтику. Третьи не могут завести детей. Герои надеются, что поездка поможет им не только отдохнуть, но и решить накопившиеся проблемы в отношениях.

В ролях 
 Аглая Тарасова — Кристина
 Кирилл Каганович — Гарик
 Вера Строкова — Диана
 Владимир Яглыч — Валера
 Ольга Дибцева — Юля
 Семён Штейнберг — Сеня
 Евгений Стычкин — Антон
 Нино Нинидзе — Лиза

Съёмки 
Место съёмок: Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский. Фестиваль воздушных шаров в Переславле-Залесском действительно проводится, но вот Суздальский музей самовара в Суздале не существует, его создали специально для съемок фильма в одном из залов в ресторане «Гостиный двор».

Критика 
В целом фильм все же не стоит смотреть как тревел-блог или путешествие. Кажется, герои могли странствовать хоть по квартире-трешке в панельной многоэтажке. В центре внимания все равно были их личные отношения. А Золотое кольцо — ружье, которое так и не выстрелило. Едва ли красоты Суздаля оказали хоть какое-то влияние на сюжет.

Примечания

Ссылки 
 Романтическая премьера: Аглая Тарасова и Евгений Стычкин отправятся по «Золотому кольцу» // Teleprogramma.pro, 21 февраля 2020
 Дмитрий Гинкель —  ТНТ предлагает проехать по Золотому кольцу в преддверии 8 Марта // Петербургский дневник, 5 марта 2020
 Леонид Кискаркин — «Золотое кольцо». Рецензия на комедию о мужских проблемах Яглыча // Anews, 6 марта 2020
 Маша Токмашева — Аглая Тарасова вместе с друзьями отправляется в путешествие по России-матушке // Кино-Театр.ру, 22 апреля 2020

Кинокомедии 2020 года
Романтические кинокомедии России
Роуд-муви России